Мошля — река в России, протекает в Башмаковском и Белинском районах Пензенской области. Река вытекает из пруда в селе Росташи Башмаковского района. Устье реки находится в 366 км по правому берегу реки Ворона в километре к востоку от села Ершово. Длина реки составляет 18 км, площадь водосборного бассейна 53,3 км².

Населённые пункты 
У истока реки в Башмаковском районе стоит село Росташи. Ниже, в Белинском районе на правом берегу реки стоят сёла Мостки, Марьевка и Ершово.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ворона, речной подбассейн реки — Хопер. Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов: 
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 05010200212107000006458
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 107000645
 Код бассейна — 05.01.02.002
 Номер тома по ГИ — 07
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Притоки Вороны
Реки Пензенской области
Башмаковский район
Белинский район